Прощание славянки — русский военный марш
 Прощание славянки — памятник на Белорусском вокзале в Москве
 Прощание славянки — советский художественный фильм режиссёра Евгения Васильева 1985 года